Die PDPA Players Championships 2008 waren eine von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgerichtete Veranstaltungsserie im Darts mit 31 Turnieren. Sie bildeten einen Bestandteil der PDC Pro Tour.

Preisgelder 
Bei den Turnieren wurden jeweils Preisgelder in Höhe von £ 19.600 ausgeschüttet.

Austragungsorte 
Die fünfte Saison der Players Championships fand in dreiundzwanzig verschiedenen Städten statt. Davon lagen fünf in England, drei in den Niederlanden, drei in den Vereinigten Staaten, zwei in Deutschland, zwei in Schottland, zwei in Irland, eine in Gibraltar, eine in Belgien, eine in Australien, eine in Kanada, eine in Nordirland und eine in Wales.

Turniere 
Die folgenden Turnierbäume zeigen die Ergebnisse der Players Championships jeweils ab dem Viertelfinale. Die Begegnungen wurden im Modus „best of 5 sets“ ausgetragen.

PDPA Players Championship Gibraltar 1 
Datum: 19. Januar 2008
Austragungsort:  Victoria Stadium, Gibraltar
Link:

PDPA Players Championship Gibraltar 2 
Datum: 20. Januar 2008
Austragungsort:  Victoria Stadium, Gibraltar
Link:

PDPA Players Championship South 
Datum: 1. März 2008
Austragungsort:  Brentwood Centre, Brentwood
Link:

PDPA Players Championship North West 
Datum: 15. März 2008
Austragungsort:  JJB Stadium, Wigan
Link:

PDPA Players Championship Germany 1 
Datum: 22. März 2008
Austragungsort:  Ramada Hotel, Bad Soden am Taunus
Link:

PDPA Players Championship Germany 2 
Datum: 23. März 2008
Austragungsort:  Ramada Hotel, Bad Soden am Taunus
Link:

PDPA Players Championship Midlands 
Datum: 29. März 2008
Austragungsort:  International Centre, Telford
Link:

Antwerp Darts Trophy 
Datum: 12. April 2008
Austragungsort:  Waasland Expohallen, Temse
Link:

PDPA Players Championship Glasgow 
Datum: 19. April 2008
Austragungsort:  Thistle Hotel, Glasgow
Link:

Open Holland Masters 
Datum: 26. April 2008
Austragungsort:  Margriet Evenementenhal, Schiedam
Link:

PDPA Players Championship Bristol 1 
Datum: 14. Juni 2008
Austragungsort:  Ashton Gate Stadium, Bristol
Link:

PDPA Players Championship Bristol 2 
Datum: 15. Juni 2008
Austragungsort:  Ashton Gate Stadium, Bristol
Link:

PDPA Players Championship Las Vegas 
Datum: 29. Juni 2008
Austragungsort:  Mandalay Bay Resort and Casino, Paradise
Link:

Bobby Bourn Memorial Trophy 
Datum: 19. Juli 2008
Austragungsort:  Winter Gardens, Blackpool
Link:

Australian Open Players Championship 
Datum: 10. August 2008
Austragungsort:  Heads Bowling & Recreation Club, Shoalhaven City
Link:

PDPA Players Championship Canada 
Datum: 17. August 2008
Austragungsort:  Holiday Inn Hotel, Kitchener
Link:

Atlanta Players Championship 
Datum: 24. August 2008
Austragungsort:  Atlanta
Link:

PDPA Players Championship Eindhoven 1 
Datum: 30. August 2008
Austragungsort:  Koningshof NH Hotel, Veldhoven
Link:

PDPA Players Championship Eindhoven 2 
Datum: 31. August 2008
Austragungsort:  Koningshof NH Hotel, Veldhoven
Link:

Ireland Open Autumn Classic 
Datum: 6. September 2008
Austragungsort:  Dromore Leisure Complex, Dromore
Link:

Windy City Open 
Datum: 14. September 2008
Austragungsort:  Radisson Hotel, Northbrook
Link:

PDPA Players Championship Wales 1 
Datum: 20. September 2008
Austragungsort:  Newport Centre, Newport
Link:

PDPA Players Championship Wales 2 
Datum: 21. September 2008
Austragungsort:  Newport Centre, Newport
Link:

PDPA Players Championship Ireland 1 
Datum: 4. Oktober 2008
Austragungsort:  Citywest Hotel, Dublin
Link:

PDPA Players Championship Ireland 2 
Datum: 5. Oktober 2008
Austragungsort:  Citywest Hotel, Dublin
Link:

PDPA Players Championship Scotland 1 
Datum: 18. Oktober 2008
Austragungsort:  Magnum Leisure Centre, Irvine
Link:

PDPA Players Championship Scotland 2 
Datum: 19. Oktober 2008
Austragungsort:  Magnum Leisure Centre, Irvine
Link:

PDPA Players Championship Kirchheim 
Datum: 25. Oktober 2008
Austragungsort:  Stadthalle, Dinslaken
Link:

Killarney Pro Tour 
Datum: 2. November 2008
Austragungsort:  Killarney Convention Centre, Killarney
Link:

PDPA Players Championship Netherlands 1 
Datum: 8. November 2008
Austragungsort:  Holiday Inn Hotel, Leiden
Link:

PDPA Players Championship Netherlands 2 
Datum: 9. November 2008
Austragungsort:  Holiday Inn Hotel, Leiden
Link:

Nine-Darter 
Die folgende Liste zeigt alle sechs Nine dart finishes der 31 Players Championships 2020:

Weblinks 
 Players Championships 2008 in der Datenbank mastercaller.com, abgerufen am 23. Juli 2020.

Einzelnachweise 

2008
PDC Pro Tour 2008